Ryssgrynnan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ryssgrynnan, Korsholm, Österbotten, 
 Ryssgrynnan, Korsnäs, Österbotten,

Se även
Ryssgrundet
Ryssgrund

Robotskapade Finlandförgreningar